Вильямор-де-лос-Эскудерос ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Гварения. Занимает площадь 56,27 км². Население — 481 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Саморы
Муниципалитеты Саморы